Open Fire ist der Titel folgender Werke:

Filme
 Open Fire (1989), amerikanisch-mexikanischer Spielfilm von Roger Mende (1989)
 Open Fire, deutscher Titel Unter Beschuss (1994), britischer Fernsehfilm von Paul Greengrass (1994)

Musikalben:
 Open Fire (Y&T-Album), Musikalbum der Heavy-Metal-Band Y&T (1985)
 Open Fire (Alabama-Thunderpussy-Album), Musikalbum der Heavy-Metal-Band Alabama Thunderpussy (2007)

Siehe auch:
 Openfire, ein XMPP-Server